Ankerman ist der Familienname von

 Geert Ankerman (1912–1965), niederländischer Hockeyspieler
 Jan Ankerman (1906–1942), niederländischer Hockeyspieler
Siehe auch:
 Anchorman